Падение мятежных ангелов — картина фламандского живописца Питера Брейгеля Старшего, написанная в 1562 году. Картина хранится и экспонируется в Брюссельских Королевских музеях изящных искусств.

Описание 
На картине изображена сцена падения ангелов. Восставшие против Бога ангелы падают вниз, в ад. При этом небеса изображены в виде белого круга вверху посередине картины. Фигуры в нижней части картины обнажены, превращены в уродливых монстров с животными частями тел. Ад более плотен, хаотичен, тёмен, чем верхняя часть полотна.

Детали картины

Ссылки 

Картины Питера Брейгеля Старшего
Картины из собраний Королевских музеев изящных искусств в Брюсселе
Ангелы в изобразительном искусстве
Война на небесах